Leslie Earl Simon ( — ) foi um matemático estadunidense.

Obras selecionadas
Engineer's Manual of Statistical Methods, 1941, John Wiley and Sons, ISBN 1-135-12002-1
German Research in World War II: an analysis of the conduct of research,, 1947, John Wiley.
German Research was also published under the same title in the UK in 1948 by Chapman & Hall, then republished in 1970 as Secret Weapons of the Third Reich: German Research in World War II by Palladin press ISBN 0-87364-227-9, and is scheduled (as of summer 2006) to be reprinted by UK specialty publisher Air Research Publications as Inside Hitler's Weapons Programme: German Research in World War II

Matemáticos dos Estados Unidos